Iwan Andriejewicz Jakimuszkin (ros. Иван Андреевич Якимушкин; ur. 17 czerwca 1996 w Muromie) – rosyjski biegacz narciarski, srebrny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jakimuszkin pojawił się 13 grudnia 2012 roku w Syktywkarze, gdzie w zawodach juniorskich zajął 9. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2013 roku wystąpił na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie jego najlepszym wynikiem było piętnaste miejsce w biegu na 7,5 km techniką klasyczną. W 2015 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty, gdzie był drugi w biegu łączonym, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył złoty medal w sztafecie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Râșnovie wygrał bieg na 15 km stylem dowolnym, a w sztafecie był drugi.

W Pucharze Świata zadebiutował podczas pierwszego etapu Tour de Ski 2017/2018 w szwajcarskim Lenzerheide plasując się na 58. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Dzień później zdobył pierwsze dwa pucharowe punkty na dystansie 15 km stylem klasycznym. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanął 31 grudnia 2019 roku w Toblach, kończąc rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym na drugiej pozycji. Rozdzielił tam dwóch rodaków: Siergieja Ustiugowa i Aleksandra Bolszunowa. W klasyfikacji generalnej sezonu 2020/2021 zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Bolszunowem. Drugie miejsce zajął także w klasyfikacji dystansów.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku wspólnie z Aleksiejem Czerwotkinem, Artiomem Malcewem i Aleksandrem Bolszunowem zdobył srebrny medal w sztafecie. Zajął też ósme miejsce w biegu łączonym i jedenaste w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Pekinie wywalczył srebrny medal w biegu na 50 km techniką dowolną, plasując się za Bolszunowem, a przed Simenem Hegstadem Krügerem z Norwegii. Był tam też trzynasty w biegu na 15 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Ivan Yakimushkin

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Urodzeni w 1996